Уццано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пистоя.

Население составляет 5 695 человека (31-5-2019), плотность населения составляет 730,13 чел./км². Занимает площадь 7,8  км². Почтовый индекс — 51010. Телефонный код — 0572.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.uzzano.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики

Примечание